У́лица Що́рса — улицы в различных населённых пунктах, в основном в государствах на территории бывшего СССР, названные в честь участника Первой мировой войны, красного командира Гражданской войны Николая Александровича Щорса.

Беларусь 
 Улица Щорса — улица в Бобруйске.
 Улица Щорса — улица в Гомеле.
 Улица Щорса — улица в Гродно.
 Улица Щорса — улица в Кричеве.
 Улица Щорса — улица в Минске.
 Улица Щорса — улица в Мозыре.

Казахстан 
 Улица Щорса — улица в Алма-Ате.
 Улица Щорса — улица в Актобе.
 Улица Щорса — улица в Есике.
 Улица Щорса — улица в Астане.
 Улица Щорса — улица в Риддере.

Крым 
 Улица Щорса — улица в Симферополе.
 Улица Щорса — улица в Ялте.

Молдавия 
 Улица Щорса — улица в Отачи.

Россия 
 Улица Щорса — прежнее название Троицкой улицы в Алатыре.
 Улица Щорса — улица в Белгороде.
 Улица Щорса — улица в Бугуруслане.
 Улица Щорса — улица в Дзержинске.
 Улица Щорса — улица в Дудинке.
 Улица Щорса — улица в Екатеринбурге.
 Улица Щорса — улица в Карабаше.
 Улица Щорса — улица в Каслях.
 Улица Щорса — улица в Кинешме.
 Улица Щорса — улица в Коврове.
 Улица Щорса — улица в Краснодаре.
 Улица Щорса — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 В Липецке:
 Улица Щорса;
 2-я улица Щорса — прежнее (до 1957 г.) название улицы Чайковского;
 3-я улица Щорса — прежнее (до 1957 г.) название переулка Вилкова.
 Улица Щорса — улица в Магнитогорске.
 Улица Щорса — прежнее (до 1999 г.) название улицы Ризвана Сулейманова в Махачкале.
 Улица Щорса — улица в Мичуринске.
 Улица Щорса — улица в Москве.
 Улица Щорса — улица в Новороссийске.
 Улица Щорса — улица в Новосибирске.
 Улица Щорса — улица в Орле.
 Улица Щорса — улица в Петрозаводске.
 Улица Щорса — улица в Подольске.
 Улица Щорса — улица в Салехарде.
 Улица Щорса — улица в Самаре.
 Улица Щорса — улица в Саранске.
 Улица Щорса — улица в Сочи.
 Улица Щорса — улица в Таганроге.
 Улица Щорса — улица в Твери.
 Улица Щорса — улица в Томске.
 Улица Щорса — улица в Туле.
 Улица Щорса — улица в Тюмени.
 Улица Щорса — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Щорса — прежнее название улицы Костя Широцкого в Виннице.
 Улица Щорса — улица в Донецке.
 Улица Щорса — прежнее название Покровской улицы в Житомире.
 Улица Щорса — прежнее название улицы Николая Киценко в Запорожье.
 Улица Щорса — прежнее название улицы Евгения Коновальца в Киеве.
 Улица Щорса — прежнее название Преображенской улицы в Константиновке.
 Улица Щорса — прежнее название Европейской улицы в Кременчуге.
 Улица Щорса — прежнее название улицы Якова Бутовича в Николаеве.
 Улица Щорса — прежнее название Нижнелепеховской улицы в Сумах.
 Улица Щорса — прежнее название Спортивной улицы в Хмельницком.
 Улица Щорса — прежнее название улицы Ивана Мазепы в Чернигове.

Объекты, названные в честь Николая Щорса